Ива́н Петро́вич Соро́кин () — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 5 сентября 1919 года в селе Елшанка в крестьянской семье. Окончил мукомольно-крупяной техникум в Куйбышеве.

В 1939 году призван в Красную Армию. В 1941 году окончил Чкаловское училище зенитной артиллерии. Член КПСС с 1941 года.

С июня 1941 года на фронте Великой Отечественной войны. В октябре 1943 года Сорокин в должности командира батареи 1693-го зенитно-артиллерийский полка, входившего в 10-й танковый корпус. 23 октября 1943 года батарея под командованием Ивана Сорокина, прикрывая переправу через Днепр, уничтожила 3 самолёта противника. 26 октября, уже находясь на плацдарме, батарея уничтожила ещё 5 вражеских самолётов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и сержантскому составу артиллерии Красной Армии» от 9 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны остался на военной службе. В 1970 году в звании полковника вышел в запас.

Жил в Москве, где работал в одном из НИИ.

Награды 
 Герой Советского Союза (9 февраля 1944);
 орден Ленина (9 февраля 1944);
 орден Отечественной войны 2-й степени;
 два ордена Красной Звезды;
 медали.

Память 
 Имя Сорокина в числе выпускников Оренбургского училища на памятном знаке.
 Центральная улица села носит его имя.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Члены КПСС
Выпускники Оренбургского высшего зенитного ракетного училища
Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Похороненные на Хованском кладбище
Артиллеристы Великой Отечественной войны